Le sous-marin japonais I-54 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise :
 Le sous-marin japonais I-54 (1926), de Classe Kaidai; rebaptisé I-154 en mai 1942; rayé du service actif en 1945; sabordé en 1946
 Le sous-marin japonais I-54 (1943), de la classe Type B; coulé en 1944